Rywalizacja drużynowa w szabli mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948 została rozegrana w dniach 10 – 11 sierpnia. Wystartowało 85 zawodników z 17 krajów.

Składy 
Każda z ekip mogła liczyć 6 zawodników. Do każdego meczu wybierano 4 zawodników.

Argentyna
Manuel Agüero
José D’Andrea
Edgardo Pomini
Jorge Cermesoni
Fernando Huergo
Daniel Sande

Austria
Werner Plattner
Heinz Putzl
Heinz Lechner
Hubert Loisel

Belgia
Robert Bayot
Georges de Bourguignon
Ferdinand Jassogne
Eugène Laermans
Marcel Nys
Édouard Yves

Czechosławacja
Jindřich Kakos
Svatopluk Skýva
Jaroslav Starý
Alois Sokol
Jindřich Chmela

Egipt
Salah Dessouki
Mohamed Zulficar
Mahmoud Younes
Ahmed Abou-Shadi

Francja
Jean-François Tournon
Jean Parent
Maurice Gramain
Jacques Lefèvre
Jean Levavasseur
Georges Lévêcque

Grecja
Nikolaos Christogiannopoulos
Athanasios Nanopoulos
Ioannis Karamazakis
Andreas Skotidas

Holandia
Henny ter Weer
Antoon Hoevers
Willem van den Berg
Frans Mosman
Eddy Kuijpers

Kanada
Robert Desjarlais
Alf Horn
Roland Asselin
Georges Pouliot

Meksyk
Benito Ramos
Francisco Valero
Antonio HaroAntonio Haro
Fidel Luña

Polska
Antoni Sobik
Bolesław Banaś
Teodor Zaczyk
Jan Nawrocki
Jerzy Wójcik

Stany Zjednoczone
Norman C. Armitage
George Worth
Tibor Nyilas
Dean Cetrulo
Miguel de Capriles
James Flynn

Szwajcaria
Roland Turian
Alphonse Ruckstuhl
Otto Greter
Walter Widemann

Turcja
Merih Sezen
Nihat Balkan
Rıza Arseven
Sabri Tezcan
Vural Balcan

Węgry
Aladár Gerevich
Tibor Berczelly
Rudolf Kárpáti
Pál Kovács
László Rajcsányi
Bertalan Papp

Wielka Brytania
Arthur Pilbrow
George Moore
Emrys Lloyd
Roger Tredgold
Robin Brook

Włochy
Vincenzo Pinton
Gastone Darè
Carlo Turcato
Mauro Racca
Aldo Montano
Renzo Nostini

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w sześciu grupach. Z każdej grup dwie najlepsze reprezentacje awansowały do rundy drugiej. W drugiej rundzie rywalizowano w czterech grupach, a dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinału. W półfinałach rywalizowano w dwóch grupach i podobnie jak miało to miejsce w poprzednich rundach, dwie najlepsze drużyny awansowały do finału.
W każdej drużynie było czterech zawodników. Rywalizowano systemem każdy z każdym, Mecz wygrywała drużyna która pierwsza osiągnęła 9 zwycięstw indywidualnych (maksymalnie w pojedynku mogło sie odbyć 16 meczy). W przypadku remisu decydowały o zwycięstwie decydowały otrzymane trafienia. Mecze nie mające wspływu na ustalenie kolejności nie były rozgrywane.

Runda 1 
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6
W wyniku wycofania się zespołu Danii w grupie nie został rozegrany żaden pojedynek.

Runda 2 
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Półfinał 
Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948